Roveredo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Roveredo in Piano, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, 
 Roveredo di Guà, kommun, Veneto, Provincia di Verona,

Schweiz 

 Roveredo, ort och kommun, Graubünden,  
 Roveredo (krets) – en tidigare krets i kantonen Graubünden

Robotskapade Italienförgreningar